Le nom Sherkan fait référence, à l'origine, à un héros d'une ancienne légende folklorique québécoise. 

Le nom de Sherkan peut aussi faire référence à :
 le tigre du roman Le Livre de la jungle ;
 l'aigle mascotte du Genève-Servette Hockey Club depuis 2002.